Уерта Санта Круз има више значења:

 Уерта Санта Круз (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Уерта Санта Круз (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику